

Geografia

Francia 
 Berlingen – antico nome tedesco di Berling, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Berlingen – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Berlingen – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Berlingen – antico nome tedesco di Berlens, ex comune ora frazione del comune di Mézières nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)